Miejscowości w Polsce
 Dąbrowa-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży
 Dąbrowa-Kolonia – część wsi Dąbrowa nad Czarną w woj. łódzkim w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Dąbrowa-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew

Zobacz też 
 Dąbrowa